Saint-Remy  o Sint-R'mey , nucli del municipi belga de Blegny a la província de Lieja a la regió valona 
 Saint-Rémy (Ain), municipi francès al departament de l'Ain (regió de Roine-Alps)
 Saint-Remy (Alt Saona), municipi francès, situat al departament de l'Alt Saona (regió de Franc Comtat) 
 Saint-Rémy (Avairon), municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Rémy (Calvados), municipi francès al departament de Calvados (regió de Baixa Normandia) 
 Saint-Rémy (Corrèze), municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Saint-Rémy (Costa d'Or), municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya) 
 Saint-Rémy (Deux-Sèvres), municipi francès al departament de Deux-Sèvres (regió de Poitou-Charentes)
 Saint-Rémy (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya) 
 Saint-Remy (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena)
 Saint-Rémy-au-Bois, municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Saint-Rémy-aux-Bois, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Lorena)
 Saint-Rémy-Blanzy, municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Picardia)
 Saint-Rémy-Boscrocourt, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió d'Alta Normandia)
 Saint-Rémy-de-Blot, municipi francès al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia)
 Saint-Rémy-de-Chargnat, municipi francès al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia)
 Saint-Remy-Chaussée, municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais)
 Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, municipi francès al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia)
 Saint-Rémy-de-Maurienne, municipi francès al departament de Savoia (regió de Roine-Alps)
 Saint-Rémy-de-Sillé, municipi francès al departament del Sarthe (regió de País del Loira)
 Saint-Rémy-des-Landes, municipi francès al departament de Manche (regió de Baixa Normandia)
 Saint-Rémy-des-Monts, municipi francès al departament del Sarthe (regió de País del Loira)
 Saint-Remy-du-Nord, municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais)
 Saint-Rémy-du-Plain, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Saint-Rémy-du-Val, municipi francès al departament del Sarthe (regió de País del Loira)
 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Saint-Rémy-en-l'Eau, municipi francès al departament d'Oise (regió de Picardia)
 Saint-Rémy-en-Mauges, municipi francès al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira)
 Saint-Rémy-en-Rollat, municipi francès al departament de l'Alier (regió de Alvèrnia)
 Saint-Rémy-l'Honoré, municipi francès al departament d'Yvelines (regió de Illa de França)
 Saint-Rémy-la-Calonne, municipi francès al departament del Mosa (regió de Lorena)
 Saint-Rémy-la-Vanne, municipi francès al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França)
 Saint-Rémy-la-Varenne, municipi francès al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira)
 Saint-Remy-le-Petit, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)
 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, municipi francès al departament d'Yvelines (regió de Illa de França)
 Saint-Remy-sous-Barbuise, municipi francès al departament de l'Aube (regió de Xampanya-Ardenes)
 Saint-Remy-sous-Broyes, municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Saint-Rémy-sur-Avre, municipi francès al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre)
 Saint-Remy-sur-Bussy, municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Saint-Rémy-sur-Creuse, municipi francès al departament de la Viena (regió de Poitou-Charentes)
 Braux-Saint-Remy, municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Bus-Saint-Rémy, municipi francès al departament de l'Eure (regió d'Alta Normandia)
 Cantó de Saint-Rémy-de-Provence
 Cantó de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, cantó francès al districte de Vitry-le-François (departament del Marne) 
 Cantó de Saint-Rémy-sur-Durolle, cantó francès al districte de Tièrn (departament del Puèi Domat) 
 Estació de Saint-Rémy-en-l'Eau, estació ferroviària al municipi francès de Saint-Rémy-en-l'Eau (departament de l'Oise)
 Hannogne-Saint-Rémy, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)
 La Chapelle-Saint-Rémy, municipi francès al departament del Sarthe (regió de País del Loira)
 Lathus-Saint-Rémy, municipi francès al departament de la Viena (regió de Poitou-Charentes)
 Lay-Saint-Remy, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Lorena)
 Mont-Saint-Remy, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)
 Pouru-Saint-Remy, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)
 Sault-Saint-Remy, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)
 Ventes-Saint-Rémy, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió d'Alta Normandia)
 Viel-Saint-Remy, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)